Plaats in Indonesië
 Ulee Meuria (Meurah Mulia), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh
 Ulee Meuria (Syamtalira Bayu), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Utara in de provincie Atjeh